«Говорящие друзья» — американский компьютерный анимационный веб — мини-сериал, премьера которого состоялась 8 июня 2012 года на YouTube и Disney.com. Основанная на одноименной популярной серии приложенийот Outfit7 Limited, это первая телевизионная часть франшизы « Говорящий Том» и единственная, которая будет выпущена совместно с The Walt Disney Company. Сериал закончился 31 августа 2012 года.

Вторая итерация серии под названием «Говорящий Том и друзья» в конечном итоге будет выпущена и выпущена Outfit7 30 апреля 2015 года, что совпало с перезагрузкой. Однако этот сериал был заметно создан без участия Диснея: персонажи подверглись редизайну, а оригинальные соответствующие голоса также были переработаны, а Пьер и Джина бы

ли исключены и заменены новым персонажем, известным как Хэнк.

Персонажи 
 Говорящий Том (озвучивает Майкл Таузин) — серый полосатый кот, диктор, дядя Джинджер и парень Анджелы.
 Говорящий Бен (озвучивает Майкл Д. Коэн) — коричневая собака, гений, ученый и ведущий новостей.
 Говорящий Пьер (озвучивает Кит Фергюсон) — зеленый попугай, который любит играть в видеоигры и его легко раздражают другие, особенно Том.
 Говорящий Джинджер (озвучивает Майкл Таузин) — озорной и любопытный рыжий полосатый кот и племянник Тома.
 Говорящая Анджела (озвучивает Сюзанна Хиллард) — белая кошка, певица и девушка Тома.

Производство

Развитие 
Согласно The New York Times, различные студии, в том числе DreamWorks Animation, 20th Century Fox (позже приобретенная Disney в 2019 году) и Nickelodeon, имели возможность адаптировать франшизу в кино или на телевидении, прежде чем отказаться от этой возможности, пока Disney Interactive не приняла предложение.

Основные съемки сериала начались с ноября 2011 года по июнь 2012 года.

Музыка 
Альфред Монтехано сочинил финальную тему.

Выпустить 
Премьера сериала и оставшиеся эпизоды были загружены на официальный канал Disney на YouTube, что стало дебютом их канала на YouTube, начиная с 8 июня 2012 года. Он также был показан на Disney.com. Финал сериала вышел в эфир два месяца спустя, 31 августа 2012 г.

Маркетинг 
Чтобы способствовать продвижению сериала, Outfit7 создала эксклюзивное для устройств iOS приложение, известное как Talking Friends Cartoons , в котором представлены все десять эпизодов, а также дополнительный контент, включая описания персонажей и загружаемые обои. Приложение, однако, вызвало споры из-за некоторых рекламных объявлений. Например, баннер, отображаемый в нижней части экрана во время запуска приложения, предлагал пользователям принять участие в викторинах, в которых участвовали такие призы, как iPad на 64 ГБ, которые нельзя было пройти, если только пользователи не вносили ежемесячную плату за членские услуги. В конечном итоге это привело к тому, что многие люди расстроились из-за продукта, а многие родители были разочарованы опасениями.

Кроме того, две песни были выпущены Walt Disney Records. Первый, под названием You Get Me , был выпущен для продвижения Tom Loves Angela, а второй, под названием That Falling in Love , был выпущен для продвижения Talking Angela . Музыкальное видео для You Get Me было произведено ARX Anima, Walt Disney Interactive Media Group и Outfit7 и выпущено 12 июня 2012 года на Walt Disney Records. Представленные сцены изначально были созданы для музыкального клипа и не были взяты из каких-либо существующих клипов сериала. Однако музыкальное видео было анимировано в том же стиле, что и сериал. Видео-тизер фильма « Влюбленность»также позже был выпущен Disney Music 6 декабря 2012 года.

В Голливуде также состоялось живое выступление, в котором приняли участие ди-джеи с Radio Disney, раздача плюшевых игрушек и исполнители, одетые и накрашенные, чтобы изобразить персонажей для продвижения линейки игрушек Talking Friends Superstars.

Русский дубляж

Эпизоды

1 сезон (2012)

Ссылки 
 

Анимационные веб-сериалы
Веб-сериалы, запущенные в 2012 году
Мультсериалы о котах
Мультсериалы о собаках
Говорящий Том и друзья